Die SuperLiga 2006/07 (durch Sponsoring auch: Meridian SuperLiga) war die erste Saison der höchsten serbischen Fußballliga der Männer. Roter Stern Belgrad gelang das Double aus Meisterschaft und Pokal. Es war der insgesamt 25. Meistertitel und 22. Pokalsieg für die „rot-weißen“.

Zuerst wurde vom 4. August 2006 bis 1. April 2007 eine Vorrunde mit Hin- und Rückspiel durchgeführt, danach spielten vom 7. April 2007 bis 30. Mai 2007 die besten sechs Teams den Meister aus und die letzten sechs spielten in der Abstiegsrunde.

Vereine

Reguläre Saison

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abstiegsrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Relegation 
Der Drittplatzierte der Prva Liga bestritt im Anschluss an die Saison zwei Relegationsspiele gegen den 10. der SuperLiga.

|}

Weblinks 
 Homepage der Super Liga

Einzelnachweise 

2006
Fußballsaison 2006/07